Kunyang bezeichnet:

 Kunyang (Pingyang) (昆阳镇), Großgemeinde im Kreis Pingyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Kunyang (Jinning) (昆阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Kunyang (Ye) (昆阳街道), Straßenviertel im Kreis Ye in der chinesischen Provinz Henan